Арчиба́льд Макфе́рсон Старк (; 21 декабря 1897 — 27 мая 1985), более известный как А́рчи Старк () — американский футболист, нападающий, один из самых знаменитых игроков США 20-х и 30-х годов XX века. Старк провёл девять сезонов в полупрофессиональной лиге NAFBL (National Association Football League) и двенадцать сезонов в профессиональной лиге ASL (American Soccer League). Арчи дважды выходил на поле в форме национальной сборной США, забив при этом 4 мяча. В 1950 году Старк был включён в Национальный зал футбольной славы США.

Согласно исследованиям МФФИС, Старк удерживает мировой рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне высшей футбольной лиги.

Клубная карьера

Молодость и начало карьеры 
Арчибальд Старк родился в Шотландии, переехал с семьёй в США, когда ему было тринадцать. Семья Старка расположилась в округе Хадсон, где молодой Арчи вскоре после переезда начал свою футбольную карьеру в команде «Уэст Хадсон Джуниорс». Несмотря на то, что имя в большом футболе Старк сделал себе как нападающий, в своей первой команде он выступал на позиции защитника. Спустя год Арчи стал игроком-полупрофессионалом, начав выступать в NAFBL за американо-шотландский клуб «Карни Скотс». На тот момент ему было всего 14. Всего за «Скотс» Арчи провёл четыре сезона, добившись с командой наибольшего успеха в 1915 году: команда выиграла Американский кубок (American Cup), а Арчи забил единственный гол в финале турнира (против команды «Бруклин Селтик»). В конце сезона 1915/16 Старк перешёл в клуб «Бэбкок энд Уилкокс», базировавшийся в городе Бейонн.

В карьеру Старка вмешалась Первая мировая война. В 1917 году Арчибальд попал в ряды армии США, во время службы в которой находился на территории Франции. Карьера Арчи ненадолго прервалась.

Послевоенное возвращение 
В 1919 году, когда Арчи вернулся в Америку с войны, он присоединился к команде «Патерсон», которая в том сезоне дошла до финала Национального Кубка вызова, где проиграла клубу «Бетлехем Стил» — одной из будущих команд Арчи, в которой он заработал наибольшую славу. Стоит отметить, что Арчи выступал в составе «Бетлехема» во время их тура по Швеции и Дании в августе-сентябре 1919 года. Затем Арчи перебрался в клуб «Харрисон», игравший в NAFBL. В итоге новая команда Старка стала чемпионами Лиги, но случилось это весьма странным образом: по итогам чемпионата «Бетлехем» имел на одно очко больше и, следовательно, должен был быть объявлен чемпионом, но руководство Лиги приняло непонятное решение о награждении золотыми медалями «Харрисона». «Бетлехем Стил» подал протест в Американскую футбольную ассоциацию, но он был отклонён, а решение о чемпионстве «Харрисона» оставлено в силе. После чемпионского сезона Старк отыграл за «Харрисон» ещё один, но когда было решено сформировать новую более сильную лигу (ASL), перешёл в «Нью-Йорк Филд Клаб», игравший в ней. В новой команде Арчи показал себя как отличный забивной форвард. Все три сезона, особенно последний, Старк забивал почти в каждом матче. В итоге за три года в Нью-Йорке Старк в 69 матчах забил 45 мячей, а в последнем для него в этом клубе (сезон 1923/24) 21 мяч в 25 играх.

«Бетлехем Стил» 
В 1924 «Бетлехем» купил Арчи Старка, одного из ведущих игроков «Нью-Йорка»: у ньюйоркцев была серьёзная финансовая задолженность, и для её погашения игроков стали распродавать. Также «Бетлехем» был одним из самых богатых клубов Лиги и тратил большое количество денег на новых игроков, в основном выходцев из Великобритании. Переход в «Бетлехем» сильно повлиял на дальнейшую карьеру Старка: в новой команде он играл на позиции центрфорварда, а не на месте правого вингера, на котором он играл за «Нью-Йорк». В новом клубе наилучшим для Арчи стал первый сезон: в 44 играх он забил 67 мячей. Этот результат является мировым рекордом по числу мячей за один сезон. В следующем сезоне Арчи завоевал первый трофей в новой команде, а именно Кубок вызова, в котором в финале был повержен «Бен Миллерс» со счётом 7:2, Старк отметился хет-триком. Затем «Бетлехем» выиграл титул чемпиона ASL сезона 1926/27, а также титул победителя ESL (Восточная Футбольная Лига) сезона 1928/29.

В то время происходили так называемые «Футбольные войны». В 1927 ФИФА назвала ASL «лигой без закона». Причиной этому послужили разногласия между ФИФА и Американской федерацией футбола (USSFA) с одной стороны и ASL с другой стороны. Футбольные федерации настаивали на том, чтобы все команды, входящие в ASL обязательно принимали участие в Открытом кубке Соединённых Штатов, однако ASL отказалась вынуждать свои команды в этом, после чего и получила столь нелестные высказывания в свой адрес. На стороне Лиги при этом был федеральный закон, и ASL объявила, что больше не собирается соблюдать правила ФИФА и будет её бойкотировать. ASL была одной из наиболее конкурентоспособных и высокооплачиваемых лиг в мире в то время, и её руководство ожидало, что многие видные игроки продолжат стекаться в ASL вопреки ФИФА. Чтобы изменить положение ASL, USSFA организовал в октябре 1928 конкурирующую лигу — ESL. «Бетлехем Стил», вопреки решению руководства ASL, решил принять участие в Кубке США и был дисквалифицирован за это лигой на семь игр в сезоне 1928/29, после чего руководство клуба решило присоединиться к ESL. Старк и «Бетлехем Стил» играли в ESL два сезона, а затем возвратились в ASL, в которой провели единственный сезон, ставший последним для команды: ни клуб, ни ASL не смогли противостоять финансовым проблемам, наложенным этой ситуацией, и «Футбольные войны» привели к расформированию «Бетлехем Стил» и упадку ASL. После развала «Бетлехема» Старк стал игроком команды «Фолл-Ривер Марксмен», в её составе Арчи участвовал в туре по Европе, однако команда столкнулась с финансовыми проблемами и была вынуждена оставить своих игроков в Будапеште, откуда они добирались в Штаты самостоятельно, третьим классом.

Окончание карьеры 
Затем Арчи Старк перешёл в «Ньюарк Американс», за который выступал в ASL 2 сезона (в 1933 команда распалась); статистика тех сезонов не сохранилась, поэтому неизвестно, сколько мячей забил тогда Арчи.

Следующий сезон стал для Старка последним, но ярким. На смену ASL пришла новая лига, ASL II. Старк выступал в этой лиге в команде «Карни Айриш», с которой выиграл чемпионский титул, в том сезоне он разделил звание лучшего бомбардира с Раццо Кэрролом из «Карни Скотс».

Карьера в сборной 
Несмотря на талант и яркую карьеру, Старк провёл за национальную команду Соединённых Штатов всего два матча, обе игры были против соседей из Канады и проходили в 1925 году. В июне состоялся матч в Квебеке, который хозяева выиграли 1:0. Ответный матч проходил в ноябре в США и был выигран хозяевами со счётом 6:1 благодаря пяти мячам Старка.

Старк приглашался в сборную для участия в первом чемпионате мира, но отказался.

В 1950 году Арчи Старк был включён в Национальный зал футбольной славы США.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион Американской футбольной лиги: 1926/27
 Обладатель Кубка США: 1925/26
 Обладатель Американского кубка: 1914/15
 Обладатель Кубка АФЛ: 1928

Личные достижения 
 Рекордсмен высших футбольный дивизионов по количеству голов в сезоне: 67 голов
 Лучший бомбардир в истории Американской футбольной лиги: 254 гола
 Лучший бомбардир в истории «Бетлехем Стил»: 296 голов
 Рекордсмен «Бетлехем Стил» по количеству голов в сезоне: 70 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Bio
 Newspaper account of Nov 9, 1926 U.S. victory over Canada
 Hall of Fame bio
 ASL stats
 Cirino Antonio (Tony): US Soccer Vs The World, 1983 — ISBN 0-910641-00-5

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Бетлехем Стил»